

Localidades

 Saint-Maurice (Baixo Reno)
 Saint-Maurice (Haute-Marne)
 Saint-Maurice (Nièvre)
 Saint-Maurice (Puy-de-Dôme)
 Saint-Maurice (Val-de-Marne)

 Saint-Maurice (Suíça)

Ver também
 São Maurício
 San Maurizio Canavese

Desambiguações de topônimos